Rio São Gonçalo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Gonçalo (periodiskt vattendrag), Ceará, 
 Riacho São Gonçalo (periodiskt vattendrag i Brasilien, Ceará, lat -6,17, long -40,53), 
 Canal de São Gonçalo, vattendrag, Rio Grande do Sul, 
 Rio São Gonçalo (vattendrag), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar